L'expression Oscars du cinéma 2005 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 2005 et honorait des films sortis en 2004.

Pour les films sortis en 2005 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 2006.